Odborná terminologie (vědecká, technická) je specializovaný slovník názvosloví jakéhokoli oboru poznání. V každém oboru mají termíny jeden nebo víc specifických významů, které nemusí být stejné jako v běžném používání. Slangová mluva v odborném pracovním společenství se označuje jako žargon nebo hantýrka.

Průmyslový termín 

Průmyslový termín je typ technické terminologie, který má určitý význam v specifickém průmyslu. Fráze průmyslový termín naznačuje, že slovo nebo fráze je typická v určitém průmyslu nebo podnikání a lidi v daném průmyslu budou použití termínu dobře znát.

Přesné technické termíny a jejich definice jsou formálně známé, dokumentované a vyučované pedagogy v oboru. Jiné termíny jsou víc hovorové a používané uživateli v oboru a jsou podobné slangu.

Příklady terminologií podle oborů 
 jazyk matematiky
 matematický žargon
 počítačový žargon
 korporátní žargon
 slovník právnických termínů
 slovník námořnických termínů
 mezinárodní vědecký slovník
 medická terminologie
 vyhrazená technická zařízení

Reference

Související články 
 Terminologie
 Technická norma
 Specifikace
 Kritický slovník
 Populární výraz
 Prostěsdělovací styl
 Lexigraf
 Argot
 Akronym

Externí odkazy 
  Matematické výrazy: původ a zdroje (John Aldrich, University of Southampton) Diskutuje technický slovník matematiky

 
Lexikografie